Zwiebel steht für:

 Zwiebel, Gemüsepflanze, Allium cepa
 Zwiebel (Pflanzenteil), Organ einer Pflanze
 Zwiebelgewächse (meist Lauchgewächse genannt), eine Unterfamilie der Amaryllisgewächse
 Zwiebel (Heraldik), Wappenfigur
 in Architektur und Bauwesen:
 eine aufwändige Dachform in Form der Speisezwiebel bzw. des Pflanzenteils Zwiebel, besonders als Turmdach: Zwiebeldach, Zwiebelhaube
 davon abgeleitet ein Turm mit Zwiebelhaube, siehe Zwiebelturm
 (österreichisch) eine Uhr

Zwiebel ist der Name folgender Personen:

 Alfred Zwiebel (1914–2005), deutsch-amerikanischer Kunstmaler
 Jakob Zwiebel (1837–1918), deutscher katholischer Pfarrer
 Ralf Zwiebel (* 1942), deutscher Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Hochschullehrer
siehe auch:

 Zwiebelschalenprinzip